La Supercopa de Estonia (en estonio: Eesti Superkarikas) es una competición de fútbol de Estonia que enfrenta anualmente al ganador de la liga (Meistriliiga) y al campeón de la Copa (Eesti Karikas). La primera edición se disputó en 1997.

Palmarés

Títulos por club 

 † Equipo desaparecido.

Véase también 
 Meistriliiga
 Copa de Estonia

Enlaces externos 
 rsssf.com - Estonia Super Cup Finals

Campeonatos de fútbol entre clubes de Estonia
Estonia